Pierre Mercier peut désigner :
 Pierre-Mathurin Mercier la Vendée (1774-1801), chouan français ;
 Pierre Mercier (-1944), jeune lycéen assassiné par les Nazis à Besançon pour ses activités dans la Résistance ;
 Pierre Mercier (1937-2020), député québécois ;
 Pierre Mercier (1946-2016), photographe et sculpteur contemporain, professeur à l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg ;
 Pierre Mercier (1982-), joueur haïtien de football.